Wellow est le nom de plusieurs villages anglais.

 Wellow est un village du Hampshire.
 Wellow est un village de l'île de Wight.
 Wellow est un village du Nottinghamshire.
 Wellow est un village du Somerset.